Гу́зь — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гузь Віталій Анатолійович — полковник Національної поліції України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гузь Ігор Володимирович — український політик, Народний депутат України.
 Гузь Микола Михайлович — академік Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Гузь Ніна Григорівна — український художник.
 Гузь Олександр Миколайович — український вчений у галузі механіки тіл, що деформуються, і механіки суцільних середовищ. Академік Національної академії наук України, лауреат Державних премій СРСР і УРСР.
 Гузь Петро Іванович — кобзар.

Українські прізвища